Het ATP-toernooi van Washington 1996 (met de officiële naam Legg Mason Tennis Classic 1996) werd gespeeld van 15 tot en met 21 juli 1996.

Er werd gespeeld op hardcourtbanen van het William H.G. FitzGerald Tennis Centre in de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C..

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Washington
ATP-toernooi van Washington